Universidad del Pacífico (Chile)
 Universidad del Pacífico (Ekwador)
 Universidad del Pacífico (Kolumbia)
 Universidad del Pacífico (Paragwaj)
 Universidad del Pacífico (Peru)

Zobacz też 
 University of the Pacific (USA)